Cendoro (Dawar Blandong)
 Cendoro (Palang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing